Název Klec má více významů:

 klec – zamřížovaný prostor
 Faradayova klec
 klec ložiska
 Klec (film, 1975) – francouzský film z roku 1975, režie Pierre Granier-Deferre
 Klec (film, 2019) – český film z roku 2019, režie Jiří Strach
 Klec (hudební skupina)
 Klec (Star Trek) – TV epizoda seriálu
 Klec (okres Jindřichův Hradec) – obec v okrese Jindřichův Hradec
 ježek v kleci – hlavolam z knih Jaroslava Foglara o Rychlých šípech (Stínadelská trilogie)

příjmení osob
 Alexander Klec (* 1948) – slovenský fotbalista
 Ivo Klec (* 1980) – slovenský tenista
 Michal Klec (* 1995) – slovenský fotbalista

Externí odkazy